Ultimo figlio di Vladislao II di Boemia e di Giuditta di Turingia. Dovette fronteggiare il fratello Ottocaro I, per la difesa dei suoi diritti sulla Boemia, successivamente costretto ad abdicare, venne nominato da suo fratello margravio di Moravia. Vladislao III Enrico fu il venticinquesimo ed ultimo duca di Boemia.

Ascendenza

Altri progetti 

Duchi di Boemia
Přemyslidi